Elisabetta Maria Satoko Kitahara (1929-1958) – farmacista giapponese
 Hakushū Kitahara (1885-1942) – poeta giapponese
 Kana Kitahara (1988) – calciatrice giapponese
 Kenji Kitahara (1976) – calciatore giapponese
 Norihiko Kitahara (1954) – cestista e allenatore di pallacanestro giapponese
 Rie Kitahara (1991) – cantante giapponese
 Yōko Kitahara (1961-1985) – attore giapponese
 Yoshirō Kitahara (1929) – attore giapponese